Плато́н Рома́нович Голова́ч (; 18 апреля (1 мая) 1903,
дер. Побоковичи Бобруйского уезда Минской губернии (ныне Горбацевичского сельсовета Бобруйского района Могилёвской области Белоруссии — 29 октября 1937, Минск, СССР) — белорусский советский писатель, общественный деятель.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Рано оставшись сиротой, с 7 лет работал пастухом. Обучался в церковно-приходской школе, ещё в школьные годы начал участвовать в литературном кружке.

Один из организаторов комсомольского движения в волости. В 1920 году создал комсомольскую ячейку в родной деревне. Активно участвовал в ликвидации безграмотности среди взрослого населения, организовал клуб и избу-читальню. Вместе с другими комсомольцами доставлял из Бобруйска газеты. Стал селькором уездной газеты «Камуніст», писал статьи о жизни деревенской комсомольской ячейки.

В условиях, когда в волости вооруженными формированиями Булак-Балаховича уничтожались сельские активисты, поджигались деревни, комсомолец Платон Головач работал на самых ответственных участках.
Бобруйский уездный комитет заметил активного комсомольца и направил его на учёбу в Минскую партийную школу. В 1926 г. окончил Коммунистический университет Белоруссии.

В 1922—1923 годах работал инструктором Борисовского уездного комитета комсомола, в 1923 году вступил в ВКП(б), с 1926 года — заведующий орготдела, а с 1928 года — первый секретарь ЦК комсомола Белоруссии. Редактировал газету «Чырвоная змена»,
литературные журналы «Маладняк» и «Полымя». Проводил большую общественно-воспитательную и просветительскую работу.

В 1923—1928 годах руководил литературной организацией «Маладняк». В ноябре 1928 года объединение было реорганизовано в Белорусскую ассоциацию пролетарских писателей (). Член БелАПП.

Избирался членом ЦК КП Белоруссии (1927—1930) и ЦИК БССР (1927—1935). В 1934 году был принят в Союз писателей СССР.

В 1930-е годы П. Головач, как и большинство бывших «маладняковцев», был репрессирован. В 1937 году был арестован, тройкой НКВД осуждён как «организатор террористической группировки» и за «проведение немецко-фашистской деятельности» приговорён к высшей мере наказания.
Расстрелян в Минской тюрьме НКВД. Реабилитирован в 1956 году.

Творчество 
Одновременно с общественной занимался и литературной деятельностью. Печататься начал с 1921 года.

Платон Головач — автор романов, повестей, сборников рассказов и очерков:
 «Загубленная жизнь» / «Загубленае жыццё» (1925),
 «Мелочи жизни» / «Дробязі жыцця» (1927),
 «Хочется жить» / «Хочацца жыць» (1930),
 «Виноватый» / «Вінаваты» (1930),
 «Переполох на межах» / «Спалох на загонах» (1930),
 «Доллары» / «Даляры» (1931),
 «Рассказы» / «Апавяданні» (1934),
 «От Медвежьей горы к Белому морю» / «Ад Мядзведжай гары да Белага мора» (1934)
 «Сквозь годы» / «Праз гады» (1935),
 «Носители ненависти» / «Носьбіты нянавісці» (1936),
 «Они не пройдут!» / «Яны не пройдуць!» (1937) и др.

Произведения писателя переводились на русский, польский, украинский, чешский, еврейский и другие языки.

Память 
 На здании школы в д. Горбацевичи Бобруйского района, где учился писатель, установлена мемориальная доска.
 В музее д. Сычково создана экспозиция, посвящённая П. Головачу.
 В Могилёве его именем названа улица, в Бобруйске - улица и переулок.
 В апреле 2003 года в Белоруссии была выпущена почтовая карточка с оригинальной маркой, посвящённая 100-летию со дня рождения Платона Головача.

Примечания

Литература 
  Ліўшыц, У. Платон Галавач: лёс чалавека і пісьменніка// Брама. — Вып. 4. — Мн., 2016. — С. 245—258.
 Луфераў М., Платон Галавач, в кн.: Гісторыя беларускай савецкай літаратуры. — Т. 1. — Mн., 1964.
 Каленкович И. Творчество Платона Головача: (Жанрово-стилевое своеобразие): Автореферат дис. … канд. филол. н. — Мн., 1979.
 ЭГБ, т. 2.

Ссылки 
 ГАЛАВАЧ ПЛАТОН РАМАНАВІЧ

Члены Союза писателей СССР
Члены литературного объединения Маладняк
Члены литературного объединения БелАПП
Писатели-соцреалисты
Посмертно реабилитированные в СССР
Расстрелянные в Белорусской ССР
Члены ЦК КП Белоруссии
Первые секретари ЦК ЛКСМ Белоруссии
Казнённые в 1937 году
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Главные редакторы журнала «Полымя»